Ivaň kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Ivaň (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Ivaň (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar